Helmut Schneider puede referirse a las siguientes personas:

 Helmut Schneider (futbolista) (1913-1984), futbolista alemán;
 Helmut Schneider (taekwondo), practicante de taekwondo alemán.